Nehren (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Nehren (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg